Cinta adhesiva: una cinta utilitzada al cinema, vegeu Gaffer (cinta).
 Cinema: tècnic d'il·luminació, vegeu Gaffer (tècnic cinema).